Cachimbo - também chamado de "pito"
Dulzaina - peça de instrumento musical também chamada de "pito"
Ou ainda:
Canudo-de-pito

Desambiguação